

Студийные альбомы

Синглы

Концертные альбомы

Ремикс-альбомы

Компиляции и прочее

Саундтреки

Видеография

Примечания

Ссылки 
 Ляпис Трубецкой на сайте Discogs.com

Ляпис Трубецкой
Ляпис Трубецкой
Ляпис Трубецкой